Sunch’ŏn – miasto w Korei Północnej
 Sunch’ŏn – stacja kolejowa
 Suncheon – miasto w Korei Południowej